David Breen Seymour (* 1983 in Palmerston North, Neuseeland) ist ein neuseeländischer Politiker und Führer der liberalen Partei ACT New Zealand. Er ist Mitglied des Parlamentes von Neuseeland.

Leben 
David Seymour wurde 1983 in Palmerton North, Neuseeland geboren. Die Grundschule besuchte er in , wo er bei seinen Eltern mit zwei jüngeren Brüdern aufwuchs. Dann wechselte er nach Auckland zur Auckland Grammar School in Epsom. Danach studierte er an der Auckland University Elektrotechnik und Philosophie jeweils zum Bachelor-Grad.

Wirken 
Nach kurzer Arbeit in Neuseeland als Elektroingenieur bekam Seymour einen Ruf zu einem Thinktank in Kanada. Dort arbeitete er bis zu seiner Rückkehr nach Neuseeland. Seymour ist Mitglied der liberalen Partei seit seiner Studienzeit in Auckland. Dort führte er die Jugendgruppe Young ACT dieser Partei. Seit 2014 hält er das Direktmandat für den Wahlkreis Epsom. Als David Seymour 2014 die Führung der Liberalen antrat, errang er für die Partei lediglich sein Direktmandat. Die Partei ACT erhielt 2014 nur 0,69 Prozent der Zweitstimmen und daher keinen weiteren Sitz im Parlament. Dagegen erreichte die ACT bei der letzten Wahl von 2020 insgesamt 10 der 120 Parlamentssitze mit 7,58 % der Zweitstimmen. Dieser Aufwärtstrend scheint sich zu stabilisieren (Stand September 2021).

Weblinks

Einzelnachweise 

Politiker (21. Jahrhundert)
ACT-New-Zealand-Vorsitzender
Mitglied des Repräsentantenhauses (Neuseeland)
Neuseeländer
Geboren 1983
Mann